Spell Eater — дебютный студийный альбом американской хеви-метал-группы Huntress. Релиз пластинки состоялся 27 апреля 2012 года. Альбом был спродюсирован и смикширован в студии The Sunset Lodge Recording, в Лос-Анджелесе и по выходе разошёлся тиражом в 1050 копий.

Список композиций 
Авторы всех песен — Huntress.

Участники 
 Джилл Янус — вокал, лирика
 Блейк Мил — соло-гитара
 Иэн Олден — ритм-гитара
 Карл Вежбицкий — ударные
  — бас-гитара

Примечания 

Дебютные альбомы 2012 года
Альбомы Huntress
Альбомы Napalm Records